in scienza delle costruzioni può assumere due significati:
 Sollecitazione interna del materiale costituente la struttura, indicata in alcuni testi come tensione.
 Sollecitazione esterna che rappresenta le azioni esterne (carichi meccanici o deformazioni imposte alla struttura) che provocano lo stato tensionale della struttura stessa.
 Sollecitazione in teoria dei sistemi 
 Azione esterna

Pagine correlate 
 Sforzo

Altri progetti